100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 1:00,25 (minimum A) i 1:02,36 (minimum B).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Ciekawostki 
 W konkurencji 100 m stylem grzbietowym wystąpiła reprezentująca Nepal Gaurika Singh, która była najmłodszą uczestniczką igrzysk w Rio de Janeiro (13 lat i 255 dni).

Przypisy 

100 m stylem grzbietowym kobiet